Торак:
 Торак, Йозеф — немецкий скульптор
 Торак — село в Сербии, в общине Житиште, в Средне-Банатском округе автономного края Воеводина